Pietrini – plurale di Pietrino
 Alberto Pietrini (1966) – ex cestista italiano
 Elena Pietrini (2000) – pallavolista italiana
 Elio Pietrini (1939) – attore venezuelano
 Giuseppe Antonio Petrini (1677-1759) – pittore svizzero
 Vincenzo Pietrini (1937) – politico italiano